«Куктош» () — таджикский футбольный клуб из района Рудаки, один из самых старых футбольных клубов Таджикистана, который начиная с 1970 года, был участником всех розыгрышей Чемпионата Таджикской ССР по футболу и Кубка Таджикской ССР по футболу. Чемпион Таджикской ССР 1972 года и обладатель Кубка Федерации футбола Таджикистана 2020 года.

Названия 
 1968—1992 — «Нефтяник»
 2011— «Куктош»

Текущий состав 
Состав команды на сезон 2021 года  

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения 
  Чемпион Таджикской ССР: 1972.
  Бронзовый призёр чемпионат Таджикистана: 2018.
  Бронзовый призёр Кубка Федерации футбола Таджикистана: 2017
  Серебряный призёр Кубка Федерации футбола Таджикистана: 2019
  Обладатель Кубка Федерации футбола Таджикистана: 2020.

Примечания 

Футбольные клубы Таджикистана